Змагання зі спринту в рамках Кубка світу з біатлону 2011-12 розпочалися 4 грудня 2011 року в Естерсунді, Швеція, на першому етапі і завершаться на дев'ятому етапі в російському Ханти-Мансійську 17 березня 2012 року. Свій титул володарки малого кришталевого глобуса відстоюватиме фінка Кайса Мякяряйнен.

Формат
В гонці переслідування або персьюті спортсменки стартують через проміжки часу, які визначаються їхнім результатом у попередній гонці, зазвичай спринтерскій. Біатлоністки долають п'ять кіл загальною довжиною 10 км і виконують чотири стрільби в порядку: лежачи, лежачи, стоячи, стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней п'ятьма пострілами. Кожний невлучний вистріл карається проходженням штрафного кола 150 м завдовжки. Перемагає біатлоністка, яка першою перетнула фінішну лінію. 

Біатлоністки виконують стрільбу на установках, призначених їм перед гонкою. 

Переможець сезону визначається за загальною кількістю набраних очок і нагороджується малим кришталевим глобусом.

Призери сезону 2010–11

Переможці та призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Виноски

Кубок світу з біатлону 2011-12
2011 у біатлоні
2012 у біатлоні